
Бо́ган () — фамилия ирландского происхождения, также слово широко распространено в Австралии.

Фамилия 
  (1894—1973) — американский военно-морской лётчик, вице-адмирал.
  (1897—1970) — американская поэтесса.
 Боган, Люсиль (1897—1948) — американская блюз-исполнительница, также известная как Бесси Джексон.
 Боган, Томми (1920—1993) — шотландский футболист.

Топоним 
  — деревня в Иране.
  — графство в Австралии.
 Боган — река в Австралии.

Прочее 
  — уничижительное прозвище человека из рабочего класса, с плохим вкусом и вредными привычками. Употребляется в Австралии и Новой Зеландии.

См. также 
 Богана
  — деревня в Австралии